Vasil Trojanov Bojanov (Bulgaars: ) (Sliven, 7 maart 1976), beter bekend onder het mononiem Azis (Bulgaars: ), is een Bulgaarse popzanger van Romani komaf. Buiten Bulgarije is Azis ook erg populair in andere landen op het Balkanschiereiland, zoals Griekenland, Servië, Albanië, Roemenië en Noord-Macedonië. In 2006 deed Azis mee met het Eurovisiesongfestival 2006 met het nummer ‘Let me Cry’ samen met Mariana Popova. Bulgarije mocht niet door naar de finale en eindigde op de 17de plaats met 36 punten. Azis werkt onder andere samen met de Bulgaarse platenlabels Planeta TV () en Diapason Records ().

Biografie
Azis werd op 7 maart 1978 in Sliven geboren. Hij groeide op in Kostinbrod en later in Sofia. Na de val van het communisme in 1989 emigreerde zijn gezin naar Duitsland.

Controversies 
Eind november 2007 censureerde Bojko Borisov, de toenmalige burgemeester van Sofia, reclameborden van Azis en partner Niki Kitaetsa, waarop beide mannen zoenend zonder shirt werden afgebeeld. De foto werd vervolgens gecensureerd in andere steden in Bulgarije.

Privéleven
In een interview voor Metropolis (VPRO) verklaarde Azis dat hij openlijk homoseksueel is. Azis is vaak schaars gekleed en draagt make-up. De populariteit van Azis werd mede bepaald door zijn excentrieke uiterlijk. Azis is lid van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk.

Discografie

Albums

Singles

Referenties 

Bulgaars zanger